Rutanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1936), journaliste et diplomate finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois